Моско́вский мост — название мостов.

 Московский мост — мост через Чебоксарский залив в Чебоксарах.
 Московский мост — мост через Которосль в Ярославле.
 Московский мост () — пешеходный мост через Морачу в Подгорице, Черногория.

Московский мост — прежнее название Северного моста в Киеве, Украина.
Московский мост — прежнее название Островного моста в Риге, Латвия.

См. также 
 Ново-Московский мост